Rja lahko pomeni:

 površinsko oksidativno poškodbo kovin: korozija
 rastlinsko bolezen na listih, ki jo povzročajo zajedalske glive: rja (rastlinska)

 RJA je tudi kratica države Republika Južna Afrika